Taula steht für:

 Taula, eine Form historischer Monumente
 Taula (Bacău), ein Ort im Kreis Bacău in Rumänien
 Taula (Vavaʻu), eine unbewohnte tonganische Insel